Никомедийская (Измитская) епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая архиепископская епархия  Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Никомедийской епархии входили территории Измитского санджака и Базаркэойской казы Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 65.000, число общин - 34, а также последователей Армянской Католической церкви на территории данной епархии - 500 и армян-протестантов  - 600 человек.

Епархия имела 40 церквей.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви